Das Braunschweig Women’s Open 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Braunschweig. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 12. bis 19. Juni 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage
 Offizielle Website der Braunschweig Women's Open

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Braunschweig